Françoise Prévost kan syfta på:

* Françoise Prévost (1680–1741), fransk ballerina
 Françoise Prévost (1930–1997), fransk skådespelerska